Андуага () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Хоакін Андуага Куенка — державний секретар Іспанії
 Хосе Марія Андуага — президент футбольного клубу Кадіс

Іспанські прізвища